La Francilienne peut désigner :
 La Francilienne, un ensemble de voies rapides d'Île-de-France permettant de contourner Paris à une distance d'environ trente kilomètres ;
 La Francilienne, une sculpture réalisée par Alex Garcia en 1991 et représentant une femme en train de marcher. Elle tient son nom de son emplacement près de la Francilienne.

Voir aussi